Го́род Все́воложск:

 город Всеволожск — город в Ленинградской области, административный центр Всеволожского района.
 «Город Всеволожск» — муниципальное образование (городское поселение) во Всеволожском районе Ленинградской области.